Na Stoku – osiedle w Kielcach
 Osiedle Na Stoku – osiedle w Krakowie
 Na Stoku – dzielnica Elbląga